El término Industrialni  puede referirse a:

Industrialni (Krasnodar), localidad del krai de Krasnodar, en Rusia.
Industrialni (Krasnoyarsk), localidad del krai de Krasnoyarsk, en Rusia.
Industrialni (Rostov), localidad del óblast de Rostov, en Rusia.
Industrialni (Sarátov), localidad del óblast de Sarátov, en Rusia.
Industrialni (Tartaristán), localidad de la república de Tartaristán, en Rusia.